Hambach kan syfta på:

 Hambach, Grand Est – en kommun i departementet Moselle
 Hambach, Lahn – en kommun i Rhein-Lahn-Kreis i Rheinland-Pfalz
 Hambach, Niederzier – en by i Niederzier i Nordrhein-Westfalen
 Hambach (dagbrott) – ett dagbrott i kommunerna Niederzier och Elsdorf i Nordrhein-Westfalen